Perlini peut faire référence à :

 Perlini, constructeur italien de dumpers.

Patronymes 
 Brendan Perlini (1996-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Francesco Perlini (1961-), pilote de Rallye-raid italien ;
 Memè Perlini (1947-2017), acteur et réalisateur de films  italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien